Het seizoen 1997 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 12 april en eindigde op 2 november met het tweede duel in de play-offs promotie/degradatie. Het was de 53ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de twaalfde keer landskampioen. Het was het zesde kampioenschap op rij voor de club.

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Tromsø handhaaft zich en speelt ook in 1998 in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 1997
Noorse voetbalbeker 1997
Noors voetbalelftal in 1997

1997
Competitievoetbal 1997